Greub ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Greub, Schweizer Physiker 
 Suzanne Greub, Schweizer Museologin 
 Thierry Greub (* 1970), Schweizer Kunsthistoriker 

 Yan Greub (* 1972), Schweizer Romanist